Gossau puede referirse a:

Gossau, comuna suiza del cantón de San Galo.
Gossau, comuna suiza del cantón de Zúrich.
Gossau, antiguo distrito del cantón de San Galo.